A paramilitáris (a görög para, „hasonló” és a latin militáris „hadi, katonai” szavak összetételéből) a reguláris hadsereghez (állami haderőhöz) hasonlóan szerveződő, de annak részét nem képező, önálló, általában fegyveres csoport jelzője. Olykor egyazon fegyveres, illetve katonai jellegű csoportot mind az irreguláris, mind a paramilitáris kifejezéssel is jellemzik, a paramilitáris jelzőt azonban inkább használják azon csoportok esetében, amelyeknek a céljai eltérnek az állami vagy  nemzeti hadsereg céljától, azaz nem honvédelmi vagy az ország határain kívüli harci tevékenység céljából működnek.

További információk
Bodó Béla Pál: Prónay: paramilitary violence and anti-semitism in Hungary, 1919–1921; Center for East European and Russian Studies, Pittsburgh, 2011 (The Carl Beck papers in Russian & East European Studies)
Háború béke idején. Paramilitáris erőszak Európában az első világháború után; szerk. Robert Gerwarth, John Horne; L'Harmattan, Bp., 2018
A Duna-Tisza-közi dosszié. Három alapvető forrás a Duna-Tisza-közi paramilitáris erőszak történetéhez, 1919–1924; sajtó alá rend., szerk., jegyz., tan. Kántás Balázs; Magyar Elektronikus Könyvtár Bp., 2020

Katonai egység